

Нововоздвиженка — село, Любашівський район, Одеська область

Нововоздвиженка — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан

Див. також 
 Воздвиженка